Smokin Day 2 — перший мікстейп із серії G-Unit Radio, виданий 25 березня 2003 р. Обкладинка містить логотип радіостанції Hot 97.

За словами DJ Whoo Kid, у 2003 Снуп Доґґ міркував над укладенням спільної угоди з G-Unit Records, однак цього не сталося. Серія G-Unit Radio (25 релізів) посіла 35-ту сходинку рейтингу «50 найкращих мікстейпів реперів» за версією журналу Complex.

Список пісень 
№ 15-16 — приховані треки.

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Альбоми 50 Cent